Келловей (ярус)
 Келловей (місто) — місто у Великій Британії